Marriott puede referirse a:

Marriott International, una cadena de hoteles;
Steve Marriott, músico británico;
Neil Marriott, botánico australiano.